Ло́бный буго́р:
 Лобный бугор () — округлое возвышение над каждой надбровной дугой.
 Иногда (ошибочно) то же что лобок.

Примечания